Исмаилзаде Ибрагим Махаммад оглы (1898, г. Гянджа — …) — член Социалистической фракции Парламента Азербайджанской Демократической Республики. Профессор медицины.

Биография 
Получил образование в Киевском Коммерческом Институте и продолжил в Германии. Арестован в 1937 г. как член контрреволюционной националистической организации и немецкий шпион. После двухлетнего следствия, приговорен к 10 годам ИТЛ и этапирован в Сибирь.

Примечания